Cento e um - o número
101 — o ano 101 d.C.
101 (álbum)
LOL (ou 101)
BR-101, rodovia federal brasileira.

0101